Сезон «Карпат» (Львів) 1968 — шостий сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 1-е місце серед 21 команди першої підгрупи другої групи класу «А» і 2-е місце у фінальній пульці за вихід у вищу лігу. У Кубку СРСР дійшла до 1/34 фіналу.

Головні події 
«Карпати» зупинились за крок до здобуття права виступів у вищій лізі. У другому колі набрала 90% можливих очок (36 із 40), Демонструючи зрілу гру. Однак, невдача у фінальній пульці зупинила поступ «Карпат». Верше у своїй історії «Карпати» здобули один із призів великого футболу — приз журналу «Старт» за найкращу різницю забитих і пропущених м'ячів (+46).

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступав 21 гравець:

Примітка: Один гол у власні ворота забив гравець «Спартака» (Гомель).У дужках — кількість м'ячів, забитих в іграх фіналього турніру.

Кубок СРСР

Посилання 
 Друга група класу «А» СРСР 1968, 1 підгрупа на КЛІСФ 
 Друга група класу «А» СРСР 1968, фінал на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1968 на КЛІСФ

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1968